Digital Reality — венгерская компания-разработчик видеоигр, основанная в 1991 году в Будапеште.
Главным образом известна разработкой серии игр Imperium Galactica и Haegemonia: Legions of Iron.

История 

Компания была основана в 1991 году и изначально называлась «Amnesty Design». Первая её игра «Reunion» была выпущена в 1994 году для Commodore Amiga и IBM PC. В 1997 году компания изменила название на «Digital Reality» и начала работать над серией игр Imperium Galactica.

За следующие десять лет были выпущены такие игры как «Haegemonia: Legions of Iron» и «Desert Rats vs. Afrika Korps», получившие довольно высокие оценки на нескольких сайтах, посвященных видеоиграм.

Также компания разработала и опубликовала несколько других игр для различных платформ.

2 февраля 2006 года шведская компания-издатель видеоигр Nordic Games GmbH объявила о приобретении интеллектуальной собственности и франшиз на многие продукты Digital Reality, включая Imperium Galactica, Skydrift и .

Игры, разработанные Digital Reality

Изданные игры

Примечания 

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 1991 году
Производители компьютерных игр Венгрии
Издатели компьютерных игр
Производители компьютерных игр по алфавиту